Bode est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Johann Joachim Christoph Bode (1730-1793), éditeur allemand ;
 Johann Elert Bode (1747-1826), astronome allemand ;
 On lui doit la loi de Titius-Bode ;
 Le cratère Bode, sur la Lune, est nommé ainsi en son honneur ;
  (1816-1874), prêtre anglican anglais ;
 Leopold Bode (1831-1906), peintre d'histoire hessois et artiste graphique ;
 Wilhelm von Bode (1845-1929), historien de l'art allemand ;
 Le musée de Bode, à Berlin est nommé ainsi en son honneur ;
 Arnold Bode (1900-1977), peintre et professeur d'art allemand, créateur de la documenta ;
 Arnold Bode (?-?) entomologiste et paléontologiste allemand ;
 Hendrik Wade Bode (1905-1982), ingénieur et scientifique américain ;
 On lui doit les diagrammes de Bode ;
 Helmuth Bode (1907-1985), aviateur allemand ;
 Ralf D. Bode (1941-2001), directeur de la photographie américain ;
 Hannelore Bode (née en 1941), soprano allemande ;
 Vaughn Bodé (1941-1975), auteur de bandes dessinées américain ;
 Marco Bode (né en 1969), footballeur allemand.

Prénom 
Bode est un prénom notamment porté par :
 Bode Miller (né en 1977), skieur américain.

Toponyme 

 Bode, village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Bode, ville du comté de Humboldt, en Iowa, aux États-Unis.
 Bodé, village du Sénégal.

Hydronyme 

 La Bode, rivière d'Allemagne.

Patronyme germanique